Zinner est un patronyme porté notamment par :

 Ernst Zinner (1886-1970), astronome et historien de l'astronomie allemand ;
 Hedda Zinner (1904-1994), écrivaine et militante communiste allemande ;
 Joachim Zinner (1742-1814), paysagiste néo-classique autrichien ;
 Nick Zinner (1974-), guitariste du groupe de musique new-yorkais Yeah Yeah Yeahs ;
 Peter Zinner (1919-2007), cinéaste américain d'origine autrichienne.